Анисово:
 Анисово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Анисово — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Анисово — железнодорожная станция на линии «Чернигов — Нежин», Украина.